Superliha – torneo azero di pallavolo femminile
 Superliha – torneo azero di pallavolo maschile